Il singolare del torneo di tennis Copa Petrobras Brazil 2008, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Paul Capdeville che ha battuto in finale Thiago Alves 7-5, 6-4.

Teste di serie 

 Marcos Daniel (primo turno)
 Diego Junqueira (semifinali)
 Nicolás Massú (quarti di finale)
 Brian Dabul (quarti di finale)

 Sergio Roitman (primo turno)
 Thiago Alves (finale)
 Paul Capdeville (Campione)
 Franco Ferreiro (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Copa Petrobras Brazil 2008